Джон Хэкетт (; род. 13 марта 1955) — британский флейтист (его основной инструмент), гитарист, клавишник, автор песен, младший брат гитариста Стива Хакетта. Джон играет как рок-, так и классический материал. Играл с такими ансамблями как The English Flute Quartet и Westminster Camerata, много и плодотворно сотрудничал со своим братом, Стивом Хакеттом. Он также является членом музыкального трио Symbiosis, играющего в стиле амбиент.

Дискография 

 со Стивом Хаккетом
 Voyage of the Acolyte (1975)
 Please Don't Touch (1978)
 Spectral Mornings (1979)
 Defector (1980)
 Cured (1981)
 Bay of Kings (1983)
 Momentum (1988)
 Time Lapse (live) (1992)
 The Unauthorised Biography (1992)
 Watcher of the Skies: Genesis Revisited (1996)
 A Midsummer Night’s Dream (1997)
 Darktown (1998)
 Sketches Of Satie (2000)
 Guitare Classique (2002)
 Hungarian Horizons (DVD, 2002)
 Live Archive (2001)
 To Watch The Storms (2003)
 Metamorpheus (2005)
 Wild Orchids (2006)
 Out of the Tunnel's Mouth (2009)
 Beyond the Shrouded Horizon (2011)
 Genesis Revisited II (2012)

 с Symbiosis
 Tears of the Moon (1988)
 The Song of the Peach Tree Spring (1988)
 Touching the Clouds (1992)
 Lake of Dreams (1994)
 Autumn Days (1995)
 Amber and Jade (1996)
 Sea of Light (1999)
 The Comfort Zone (2002)
 Dancing in Your Dreams (2005)

 сольные альбомы
 Velvet Afternoon — for Flute and Piano (2004)
 Checking Out Of London (2005)
 Red Planet Rhythm (2006)
 Prelude to Summer — for Flute & Guitar (2008) со стивом Хаккетом и Стивом Грассфилдом
 Moonspinner — for Flute and Guitar (2011)
 Overnight Snow — for Flute and Guitar (2013) с Ником Флетчером и Стивом Хаккетом
 Another Life (2015) c Ником Магнусом, Энтони Филлипсом и Стивом Хэкеттом
 We Are Not Alone (2017) (как John Hackett Band)
 The Piper Plays His Tune (2020)

 другие
 The Road (Quiet World, 1970)
 The Geese & the Ghost (Энтони Филлипс, 1977)
 Mirage And Reality (Mae McKenna, 1991)
 Inhaling Green (Nick Magnus, 1999)
 Hexameron (Nick Magnus, 2004)
 JL (Algebra, 2009)
 The Book of Bilbo and Gandalf (Marco Lo Muscio, 2010)
 Children of Another God (Nick Magnus, 2010)
 Live 2010 (John Hackett & Nick Magnus, 2011)
 Oddity (Franck Carducci, 2011)
 The Rome Pro(G)ject feat. Steve Hackett and John Hackett (сингл, 2012)
 The Rome Pro(G)ject (feat. Steve and John Hackett Nick Magnus David Cross, David Jackson, Richard Sinclair, Francesco Di Giacomo, Vincenzo Ricca and others) (2012)
 Abandoned Buildings (Duncan Parsons, 2012)
 Playing the History — for Flute, Organ, Piano, Bass, Guitar & Saxophone (Marco Lo Muscio, Steve Hackett, Carlo Matteucci, David Jackson & Giorgio Gabriel, 2013)
 C:Ore (Duncan Parsons, 2014)
 Odysseas (Syndone, 2014)
 Les Chateaux De La Loire (Ellesmere, 2015)

Примечания 

Музыка нью-эйдж
Музыканты в стиле нью-эйдж
Флейтисты Великобритании